Currents – album degli Eisley del 2013
Currents – album dei Tame Impala del 2015
Currents – album degli In Vain del 2018